Rescue Me (ER), een aflevering van ER
 Rescue Me (televisieserie)
 Rescue Me (Madonna), een single van Madonna
 Rescue Me (OneRepublic), een nummer uit 2019
 Rescue Me (1988), een televisiefilm van Saban Entertainment
 Rescue Me (1992), een film van Arthur Allan Seidelman met Michael Dudikoff